Stammform bezeichnet
 in Naturwissenschaften:
 die Form eines Baumstamms
 in der Kladistik die Stammart einer phylogenetischen Gruppe

 in der Sprachwissenschaft:
 den Wortstamm oder das Lexem
 die unflektierte Form eines Wortes, siehe auch Infinitiv und Nominativ
 mehrere Formen eines Verbs, aus denen sich sämtliche Flexionsformen ableiten lassen, siehe Stammform (Verb)
 in der Lexikografie die Zitierform eines Wortes, das Lemma